Ez a lista Heves vármegye műemlékeit tartalmazza. Heves vármegyében hozzávetőleg 475 védett műemlék található. Ezeknek egyharmada, nagyjából 170 a megyeszékhelyen, Egerben található. Gyöngyösön, a vármegye második legnagyobb városában találunk további 50 műemléket.

A lista
 Eger műemlékeinek felsorolását Eger műemlékeinek listája tartalmazza
 Gyöngyös műemlékeinek listáját Gyöngyös műemlékeinek listája tartalmazza

,

  
 

|}

Jegyzetek

Források
 

Magyarországi műemlékek listái
Heves megye műemlékei